Гуго VII фон Эгисхейм-Дагсбург (Hugo VII von Egisheim, Hugues VII de Dabo, Hugues VII d'Éguisheim-Dabo) (убит в Нидерсазбахе 05.09.1089) — граф Эгисхейма и Дагсбурга из рода Этихонидов. Иногда нумеруется как Гуго VI, VIII или даже X (если включить в счёт трёх одноименных герцогов Эльзаса, живших в 8-9 веках).

Родился между 1041 и 1049 годами. Сын Генриха I, графа Нордгау, Эгисхейма и Дагсбурга, умершего не позднее 1050 г. Около 1075 г. наследовал старшему брату — Герхарду II.

В отличие от соседей — епископов Страсбурга и Базеля, в борьбе за инвеституру поддерживал не императора, а Святой Престол, за что был назван «indefessus miles sancti Petri» — стойким солдатом Святого Петра. Вероятно, это объясняется тем, что Гуго VII был внучатым племянником папы Льва IX.

Когда император Генрих IV конфисковал у антикороля Рудольфа фон Райнфельдена герцогство Швабия и передал его Фридриху Штауфену, Гуго VII враждебно отнёсся к новому герцогу и его брату Оттону Штауфену, назначенному в 1082 г. епископом Страсбурга (несмотря на родственные связи — матерью Фридриха и Оттона была Хильдегарда фон Эгисхейм (ум. 1094/95)).

В 1086 г. началась война между Гуго VII и епископом, которая шла с переменным успехом. Новый папа Урбан II попытался примирить враждующие стороны, и они согласились прекратить военные действия. В сентябре 1089 года епископ Страсбурга пригласил Гуго VII в приорию Нидерсазбах (Niedersasbach) для переговоров о заключении мирного договора, и там граф был ночью убит слугами епископа. Это убийство подорвало власть Этихонидов в Эльзасе.

Гуго VII был женат на Матильде де Муссон, дочери графа Людовика де Муссона и его жены Софии Верхнелотарингской. О детях ничего не известно.

Дагсбург и небольшую часть графства Эгисхайм унаследовал муж его сестры Хейлвиги Альберт II, граф де Моха, другую часть Эгисхайма - Герхард Лотарингский, граф Водемона, как муж Хейлвиги - дочери Герхарда II фон Эгисхайма. Остальные владения Гуго VII захватил епископ Страсбурга. В некоторых источниках сказано, что графство Нордгау получил граф Меца Фольмар III, который приходился эльзасским Этихонидам каким-то родственником (возможно - по матери, которая на генеалогических сайтах указана как Swanhilde von Egisheim).

Гуго VII посвящена историческая драма Луи Рамонда де Карбонньера:
 Hugo der Siebente, Graf von Egisheim: ein historisches Drama. Louis-François Ramond • 1785.

Примечания

Литература 
 Michel Parisse Noblesse et chevalerie en Lorraine médiévale Publication Université de Nancy II, Nancy 1982 (ISBN 2864801272), " Les Etichonides " p. 89, annexe 27, " Dabo " p. 375.
 Lucien Stiller L’Alsace terre d’histoire Éditions Alsatia, Colmar 1973, réédition 1994.
 Dugas de Beaulieu: Le comté de Dagsbourg, aujourd’hui Dabo, archéologie et histoire, Hrsg. Société des Antiquaires de France, 2. Aufl., Paris 1858 ((fr))
 Detlev Schwennicke, Europaische Stammtafeln, New Series, Vol. I/2, Tafel 200B., Vol. XXVI, Tafel 11.
 Noces Pourpres à l’alsacienne : l’histoire de l’assassinat du comte d’Eguisheim
 Dugas de Beaulieu: Le comté de Dagsbourg, aujourd’hui Dabo, archéologie et histoire. Hrsg.: Société des antiquaires de France. 2. Auflage. Paris 1858 (frz).
 Gustave Huffel: Le Comté de Dabo dans les Basses-Vosges, ses forêts, ses droits d’usage forestiers. Étude historique, forestière et juridique. Hrsg.: Société d’impression typographique. Nancy 1924
 http://histoires-et-lieux-alsace.com/2020/04/l-assassinat-de-hughes-vii-d-eguisheim-dabo.html
 http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/egisheim_grafen_von/hugo_6_graf_von_egisheim_dagsburg_1089/legl_frank_grafen_seite_63_65.html
 https://www.lessmiths.com/~kjsmith/alsace/Alsace04.pdf

Ссылки 
 Alsace

Графы Дагсбурга
Правители Европы XI века